Васи́лий Петро́вич Бори́сов:
 Борисов, Василий Петрович (1929—2001) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза (1971).
 Борисов, Василий Петрович — окольничий и воевода XIV века; в походе на Крым 1559 года он был головою в левой руке.
 Борисов, Василий Петрович (род. 1937) — советский и российский историк науки, доктор технических наук, заместитель директора ИИЕТ имени С. И. Вавилова РАН.